Астраханский сельский округ:
 Астраханский сельский округ — округ Астраханского района Акмолинской области Казахстана.
 Астраханский сельский округ — округ Аккайынского района Северо-Казахстанской области Казахстана.